Väsby kan syfta på:

Finland 
 Väsby, Korpo – en by i f d Korpo kommun, Åboland

Sverige

Ortnamn kopplade till administrativa enheter 
 Väsby – en förkortning för Upplands Väsby, Upplands Väsby kommun eller Upplands-Väsby landskommun
 Stora Väsby slott – ett slott i Upplands Väsbys grönområden
 Väsby United – en fotbollsklubb i Upplands Väsby
 Väsby IK - en idrottsklubb i Upplands Väsby med sektioner inom friidrott och hockey
 Väsby socken – en socken i Skåne
 Väsby landskommun – en tidigare kommun i Malmöhus län 1863–1966
 Väsby församling – en församling i Lunds stift
 Väsby kyrka – en kyrkobyggnad i Väsby
 Väsby distrikt – ett distrikt i Höganäs kommun och Skåne län 2016–
 Väsby, Höganäs kommun – ett område i nordöstra delen av Höganäs och kyrkby i Väsby socken
 Väsby län – ett tidigare slottslän i landskapet Västmanland
 Väsby kungsgård – en kungsgård i Sala, Västmanlands län

Ortnamn kopplade till mindre områden 

 Väsby, Uppsala kommun - en småort i Uppsala kommun
 Väsby strandmark – ett naturreservat strax nordväst om orten Arild i Höganäs kommun
 Väsby gård, Ljusterö – en herrgård i Österåkers kommun på Ljusterö
 Väsby, Värmdö kommun – en tidigare herrgård i Värmdö socken på Värmdölandet
 Väsby (medeltida by) – en by som under tidig medeltid (och tidigare) låg vid nuvarande Hötorget i Stockholm
 Väsby kvarn –  en tidigare väderkvarn i Vallentuna kommun
 Väsby (naturreservat) – ett naturreservat i Katrineholms kommun